Blah steht für:
 Ya Liau Blah, kambodschanisch-vietnamesischer Fluss, Zufluss des Mekong

Blah ist der Familienname folgender Personen:
 Moses Blah

Aus blah wird gebildet:
 blah blah blah, eine Variante der Lautmalerei bla, bla, bla

Siehe auch:
 BLA
 Blah Blah
 Blah Blah Blah